«Кертіс Геллдайвер», ( — Пекельний пірнальник)  — може позначати декілька моделей літаків виробництва компанії Curtiss-Wright:

 Curtiss F8C Helldiver — біплан-розвідник 1920-их років
 Curtiss SBC Helldiver — палубний біплан-пікірувальник кінця 1930-их років
 Curtiss SB2C Helldiver — палубний пікірувальник часів Другої світової війни. В ВМС Великої Британії позначався просто Curtiss Helldiver